Juan Carlos  est roi d'Espagne de 1975 à 2014.

En son honneur ont été nommés : 
 La base scientifique espagnole Juan Carlos  en Antarctique.
 Le navire amiral de la marine espagnole Juan Carlos I
 La classe Juan Carlos I, une série de 4 navires inspirés du navire espagnol
 Le parc Juan Carlos , deuxième plus grand parc de la capitale espagnole